Ирски окрузи (, ирс.: -{contaetha na hÉireann}-) су основни, историјски вид поделе Ирске као острва. Први окрузи основани су почетком 17. века, да би се данас одржали у оквиру Републике Ирске (уз новоуведене самосталне градове). у Северној Ирској некадашњи окрузи су укинути.

Списак округа 
 Ознака - број округа на карти

† Укинут округ у Северној Ирској - историјско значење

Види још 
 Ирске покрајине
 Управна подела Републике Ирске
 Списак градова у Републици Ирској

Спољашње везе 

 www.cso.ie Средишњи статистички уред - Попис 2002.
 Породична историја и везе у ирским окрузима
 Слике из ирских округа